Под формулой Стокса могут понимать формулы, появляющиеся в следующих теоремах и законах:

 Теорема Стокса об интегрировании дифференциальных форм, которая обобщает несколько теорем векторного анализа
 Закон Стокса для силы трения сферической частицы в вязкой жидкости